Шку́ра:
 Шкура — кожа с шерстью, снятая с убитого животного.
 Шкура, Андрей Григорьевич (1887—1947) — деятель белого движения, более известный под фамилией Шкуро.
 «Шкура» — российский фильм 1991 года.
 «Шкура» — песня российских певиц Клавы Коки и Мари Краймбрери 2022 года.